AEB son unas siglas que pueden designar:

 a la Agencia Espacial Brasileña, la autoridad civil del Brasil que está a cargo del programa espacial del país;
 a la Asociación Española de Banca, una asociación profesional que integra a casi todos los bancos que operan en España.
 Autonomous Emergency Braking: Frenado de emergencia autónomo: detección de la colisión inminente y aplicación de los frenos.

Referencias 

Siglas